Pisu ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Pisu (1910–1976), italienischer Schauspieler
 Max Pisu (* 1965), italienischer Schauspieler und Kabarettist
 Raffaele Pisu (* 1925), italienischer Schauspieler
 Silverio Pisu (1937–2004), italienischer Filmschaffender